Ghazi Lich är en sjö i Armenien. Den ligger i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Jerevan. Ghazi Lich ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är Azhdahak Lerr,  meter över havet,  kilometer öster om Ghazi Lich.

Trakten runt Ghazi Lich består i huvudsak av gräsmarker. Runt Ghazi Lich är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Kotajk